Fieber steht für:
 Fieber, ein Krankheitssymptom
 Fieber (1919), Stummfilm von Albert di Casanova
 Fieber (2014), österreichisch-luxemburgischer Film von Elfi Mikesch
 Polizeiruf 110: Fieber, deutscher TV-Krimi (2012)
 Das Fieber, Dokumentarfilm von Katharina Weingartner (2019) 

Fieber ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Xaver Fieber (1807–1872), böhmischer Entomologe, Naturforscher, Botaniker
 Gerhard Fieber (1916–2013), deutscher Trickfilmpionier
 Pavel Fieber (1941–2020), deutscher Regisseur, Schauspieler und Sänger
 Viktor Fieber (* 1950), deutscher Maler 

Siehe auch:
 Fiber